Horvátország
Donja Lomnica falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében

Szerbia
Donja Lomnica falu Vlasotince községben, a Jablanicai körzetben